Скиповац може бити:

 Скиповац Горњи, насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Скиповац Доњи, насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ